Соревнования на дистанции 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 30 августа и 2 сентября 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.

Предварительные забеги

Финальный забег 

Q — квалифицировалась в финал автоматически, q — квалифицировалась в финал по времени, SB — показала лучший результат в сезоне, PB — установила личный рекорд.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011